В этой статье представлены результаты матчей финального раунда чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2017. Сетка финального раунда была определёна по результатам группового этапа. В нём участвуют по три лучшие команды из каждой групп. Помимо финала предусмотрено также проведение матчей за 3-е, 5-е и 7-е места.

Участники 

Время начала матчей дано по местному времени (UTC+2).

Сетка

Результаты матчей

1/8 финала

Четвертьфиналы

Полуфиналы за 5-8 места

Полуфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2017

Финальный раунд